Tscherwona Balka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tscherwona Balka (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Tscherwona Balka (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Tscherwona Balka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja